Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel (en alemán: Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolfenbüttel; Brunswick, 28 de agosto de 1691 - Viena, 21 de diciembre de 1750) fue una princesa de Brunswick-Wolfenbüttel, emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico y reina consorte de Hungría y Bohemia por su matrimonio con el emperador Carlos VI.

Primeros años 
Isabel Cristina era la hija mayor del duque Luis Rodolfo de Brunswick-Luneburgo y de su esposa Cristina Luisa de Oettingen-Oettingen. Fue famosa por su delicada belleza y también por ser madre de la emperatriz María Teresa.

Esposa de Carlos VI 

A la edad de 13 años, Isabel Cristina fue prometida a Carlos VI, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, mediante negociaciones llevadas a cabo entre su ambicioso abuelo, Antonio Ulrich, duque de Brunswick-Wolfenbüttel, y la cuñada de Carlos, la emperatriz Guillermina Amalia, cuyo padre era Juan Federico, duque de Brunswick-Luneburgo, y así pertenecía a otra rama de la misma familia.

Sin embargo, la novia que era protestante se opuso inicialmente al matrimonio, ya que esto significaba su conversión al catolicismo. Finalmente accedió y el 1 de mayo de 1707 se convirtió en Bamberg.

En el momento de la boda, Carlos luchaba por sus derechos al trono español contra el rey Felipe V de España, por ese entonces él vivía en Barcelona. Isabel Cristina llegó a España durante julio de 1708 y contrajo matrimonio con Carlos el 1 de agosto de 1708 en la iglesia de Santa María del Mar en Barcelona. Con motivo del enlace de Carlos e Isabel Cristina fue representada el 2 de agosto de 1708 en el Palacio de la Llotja de Mar de Barcelona la primera ópera italiana en España: Il più bel nome ("El más bello nombre"), del compositor veneciano Antonio Caldara. 

Cuando el archiduque Carlos partió hacia Viena para tomar posesión de la corona imperial en 1711, dejó a Isabel Cristina en Barcelona, nombrándola gobernadora general de Cataluña durante su ausencia. Isabel Cristina gobernó Cataluña con prudencia hasta 1713, cuando tuvo que dejar definitivamente Barcelona y reunirse con su esposo en Viena. Más tarde, tendrían dos hijas que sobrevivieron la primera infancia, la emperatriz María Teresa y la archiduquesa de Austria María Ana.

Muerte 
Isabel Cristina murió el 21 de diciembre de 1750 en Viena, Austria, a los 59 años de edad.

Descendencia 

 Leopoldo Juan (13 de abril de 1716-4 de noviembre de 1716), archiduque de Austria. Murió a los seis meses.

 María Teresa (1717-1780), reina de Hungría y Bohemia, casada con el emperador Francisco I. Tuvo descendencia.

 María Ana (1718-1744), casada con Carlos Alejandro de Lorena, un hermano de Francisco I. Murió joven, sin descendencia.

 María Amalia (1724-1730), archiduquesa de Austria. Murió en la infancia.

Antepasados 

</center>

Bibliografía 
 
 Rubio, María José. Reinas de España. Siglos XVIII al XXI. De María Luisa Gabriela de Saboya a Letizia Ortiz. Madrid, Editorial La Esfera de los Libros, 2009.

Enlaces externos 

Casa de Austria
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XVII
Reinas consortes de Hungría del siglo XVIII
Princesas de Brunswick-Wolfenbüttel
Grandes maestras de la Orden de la Cruz Estrellada
Conversos al catolicismo desde el luteranismo
Nacidos en Brunswick
Fallecidos en Viena
Nobles alemanas del siglo XVIII